John Lammers ist der Name folgender Personen:

* John Lammers (Fußballspieler) (* 1963), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 John Lammers (Eishockeyspieler) (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler